«Механический дом Микки» () — это мультфильм, созданный телевизионной анимацией Уолта Диснея. Первоначально он был выпущен в 1999 году.

Сюжет 
Микки Маус живёт в старом, неотремонтированном доме, дом его раздражает и Микки решает купить новый дом; он берёт с собой Плуто и отправляется на поиски. Вскоре он встречает продавца, который продаёт ему современный и чистый «электрический дом», где всем можно управлять нажатием кнопки на пульте дистанционного управления. Микки, обрадованный тем, что дом лучше других, покупает его и переезжает в него. Поначалу Микки Маус доволен своим новым домом, но оборудование в доме ломается и Микки оттуда уходит. В конце концов, Микки возвращается жить в свой старый дом.

Персонажи 
 Микки Маус
 Плуто
 Продавец

Актёры озвучивания 
 Уэйн Олвайн в роли Микки Мауса
 Джефф Беннетт в роли продавца
 Джон Клиз в роли Рассказчика
 Билл Фармер в роли Плуто

Примечания 

Диснеевские мультфильмы